Ро́нальд Фра́нклин И́нглхарт (встречается транслитерация Инглегарт; ; ) — американский социолог и политолог, создатель социологической теории постматериализма, изобретатель диаграммы Инглхарта.

Биография 
В 1956 году получил бакалавра гуманитарных наук в Северо-Западном университете, в 1962 году в Чикагском университете магистра гуманитарных наук по политологии, в 1964 году в Лейденском университете магистра гуманитарных наук, в 1967 году в Чикагском университете доктора философии.

С 1966 года преподавал в Мичиганском университете, где с 1978 года являлся профессором политологии С 1985 года программный директор Центра политических исследований Института социальных исследований Мичиганского университета.

В 1994—1997 годах член Комитета международной политической науки при Американской ассоциации политической науки.

С 2010 года главный научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований в Высшей школе экономики.

Член редакционных коллегий научных журналов по политологии «Government and Opposition» (с 1987), «International Journal of Public Opinion» (с 1989) и «Politics and the Individual» (с 1991).

Владел английским, испанским, итальянским, немецким, нидерландским, португальским и французским языками.

Научная деятельность 
C 1970 по 1990 год Инглхарт — исследователь в проекте «Евробарометр» — мониторинге общественного мнения стран ЕС. В 1990 году утверждён руководителем проекта Всемирного исследования ценностей (World Values Survey) (стартовал в 1981 году). Опросы и интервью в рамках проекта проходят с пятилетней периодичностью в 78 странах мира и с привлечением многих организаций.

Также выступал в качестве приглашённого исследователя в 12 странах, консультировал ЕС и Госдеп США.

Постматериализм 

В семидесятые годы Инглхарт разработал социологическую теорию постматериализма, в которой предложил новые подходы к исследованию ценностей и их изменений от поколения к поколению.

В основу научной деятельности Инглхарта был заложен тезис о том, что переход от материалистических к постматериалистическим ценностям представляет собой наиболее значимое социальное изменение конца XX века. Особое внимание при этом было уделено взаимозависимости политических, экономических, социально-психологических и других факторов развития социума.

Культурная эволюция 
Книга «Культурная эволюция: мотивации людей меняются и преобразовывают мир» (издательство Cambridge University Press, 2018) — это обновление результатов и теорий, опубликованных в предыдущих книгах Инглхарта. Культурная эволюция утверждает, что ценности и поведение людей зависят от степени безопасности выживания. В этой книге Инглхарт представляет то, что он называет «теорией эволюционной модернизации», и описывает, как социальные ценности и человеческие приоритеты развивались в истории как следствие повышения экзистенциальной безопасности. Презентация основана на данных лонгитюдного опроса из более чем ста стран в Обзоре мировых ценностей, собранных шестью волнами в период с 1981 по 2014 год. Теория эволюционной модернизации гласит, что экономическая и физическая нестабильность вызывает авторитарный рефлекс, ведущий к ксенофобии, сильной внутригрупповой солидарности, авторитарной политике и жёсткому соблюдению традиционных культурных норм. Выживание находилось в опасности на протяжении большей части истории, и это ставило сильный акцент на групповой солидарности, неприятии посторонних и повиновении сильным лидерам. И наоборот, высокий уровень экзистенциальной безопасности способствует открытости к изменениям, разнообразию и новым идеям. Модернизация и экономическое развитие создали определённую степень безопасности во многих странах после Второй мировой войны, где люди воспринимали выживание как само собой разумеющееся. Процветание и экзистенциальная безопасность послевоенной эпохи привели к культурным изменениям, движению за защиту окружающей среды и распространению демократии, снижению авторитаризма и росту постматериалистических ценностей: эгалитарных норм, секуляризации, терпимости к иностранцам, гендерного равенства и терпимости к разводам, гомосексуализму и абортам. Свобода выбора в постматериалистических обществах также ведёт к увеличению счастья. Инглхарт видел негативную реакцию в усилении авторитаризма, политического популизма и разрушения демократии как следствие снижения экономической безопасности, которое следует за снижением уровня занятости и растущим экономическим неравенством.

Награды 
 Почётный доктор наук Уппсальского университета.
 В 2011 году получил премию Юхана Шютте за достижения в области политических наук, самую престижную академическую награду для политологов.

Научные труды 
Из более 200 научных работ Инглхарта наибольшим интересом пользуются следующие книги:
 The Silent Revolution, Princeton University Press, 1977.
 Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, 1990.
 Value Change in Global Perspective, University of Michigan Press, 1995 (with Paul R. Abramson).
 Modernization and Postmodernization, Princeton University Press, 1997.
 (with Wayne Baker) «Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values.» . (February, 2000).
 Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World, Cambridge University Press, 2003 (co-authored with Pippa Norris).
 Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook based on the 1999—2002 values Surveys., Mexico City: Siglo XXI, 2004 (co-edited with Miguel Basanez, Jaime Deiz-Medrano, Loek Halman and Ruud Luijkx).
 Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004 (co-authored with Pippa Norris).
 Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge University Press, 2005 (co-authored with Christian Welzel).
 Рональд Ф. Инглхарт, Кристиан Вельцель Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. — Новое издательство, 2011. — 464 с. — ISBN 978-5-98379-144-2
 Рональд Инглегарт Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. — М.: Academia, 1999.
 Рональд Инглегарт Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. — М.: Academia, 1999.
 Рональд Ф. Инглхарт Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир = Cultural Evolution: How People’s Motivations are Changing and How this is Changing the World. — Мысль, 2018. — 334 с. — ISBN 978-5-244-01202-6
 Рональд Инглегарт Неожиданный упадок религиозности в развитых странах. —  ЕУСПб, 2022. — 238 с. — ISBN 978-5-94380-337-6

См. также 
 Всемирный обзор ценностей

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 World Values Survey
 «В толерантных обществах люди счастливее»: Сергей Мельников беседует с социологом Рональдом Инглхартом
 Выступление в Междисциплинарном лектории «Контекст» на тему «Модернизация — ценности — счастье: Россия и мир» (6 декабря 2012 года)

Социологи США
Политологи США
Научные сотрудники ВШЭ
Лауреаты премии Юхана Шютте
Социологи по алфавиту
Полиглоты
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Лейденского университета
Политологи
Почётные доктора Брюссельского свободного университета